Marano ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Orte in Italien:

 Marano di Napoli in der Metropolitanstadt Neapel
 Marano di Valpolicella in der Provinz Verona
 Marano Equo in der Metropolitanstadt Rom
 Marano Lagunare in der Provinz Udine
 Marano Marchesato in der Provinz Cosenza
 Marano Principato in der Provinz Cosenza
 Marano sul Panaro in der Provinz Modena
 Marano Ticino in der Provinz Novara
 Marano Vicentino in der Provinz Vicenza

Marano ist der Familienname folgender Personen:
 Ezio Marano (1927–1991), italienischer Schauspieler
 Kristie Marano (* 1979), US-amerikanische Ringerin
 Laura Marano (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Vanessa Marano (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin

Marano ist außerdem:
 ein Fluss in San Marino/Italien, siehe Marano (Fluss)